Gli ultimi fuochi o L'amore dell'ultimo milionario (The Last Tycoon) – romanzo di Francis Scott Fitzgerald del 1941
 Gli ultimi fuochi (The Last Tycoon) – film del 1976 diretto da Elia Kazan
 The Last Tycoon – serie televisiva statunitense